A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS Texas:

, um couraçado pré-dreadnought que serviu de 1895 a 1911.
, um couraçado da Classe New York que serviu de 1914 a 1948; atualmente um navio-museu no Texas.
, um cruzador de mísseis guiados da Classe Virginia que serviu de 1977 a 1993.
, um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2006.